GP2 Series v roce 2016 byla dvanáctou a zároveň poslední sezónou závodní série GP2 Series před přejmenováním na Formule 2. Začala ve španělském Barceloně dne 14. května a skončila v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech dne 26. listopadu. V sezóně zvítězil francouzský závodník Pierre Gasly před Italem Antoniem Giovinazzim.

Složení týmů

Kalendář

Výsledky a pořadí

Pořadí jezdců

Pořadí týmů

Reference

Externí odkazy 
 

GP2
Motoristické sporty v roce 2016